– japońska tenisistka.

W przeciągu kariery wygrała cztery turnieje singlowe i osiemnaście deblowych rangi ITF. 12 sierpnia 2013 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 287. pozycję. Natomiast 12 maja 2014 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 189. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Japońskie tenisistki
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Tokio